Skrei bezeichnet

 geschlechtsreifen arktischen Kabeljau, siehe atlantischer Kabeljau
 die Gemeinde Skryje nad Berounkou in Tschechien
 ein Schiff, siehe Laks (Schiff, 1900)#Boote der Klasse